Luchthaven Londen Heathrow, de grootste luchthaven van Londen
Heathrow (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Heathrow (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Hillingdon, in de regio Groot-Londen